Kiara je ženské křestní jméno, používané například v USA. Jde o variantu italského jména Chiara nebo irského jména Ciara.

Toto jméno má též další významy:

Zeměpis
 Kiara je předměstí města Perth

Fiktivní postavy
 Kiara (Lví král), mluvící lvice z filmu Lví král 2: Simbův příběh
 Kiara, hlavní postava mangy Beyond the Beyond
 Kiara, postava mangy Dazzle
 Kiara, hlavní postava hindského romantického filmu Anjaana Anjaani

Reference